Мінна — місто в Нігерії
 Мінна — острів в Японії